Люс-Сен-Совёр (, ) — бывший кантон во Франции, находившийся в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи, округ Аржелес-Газост. С 25 февраля 2014 года после реформы местного самоуправления вошёл в состав кантона Валле-де-Гаве.

Код INSEE кантона — 6513. Всего в кантон Люс-Сен-Совёр входили 17 коммун, из них главной коммуной являлась Люс-Сен-Совёр.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2911 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Люс-Сен-Совёр на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи